L'edizione 1999-2000 della Division 2 è il 61º campionato di calcio francese di seconda divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Calendario

Voci correlate 
 Division 1 1999-2000
 Coppa di Francia 1999-2000

Collegamenti esterni

Calcio nel 1999
Calcio nel 2000
Ligue 2